Courlander ist der Familienname folgender Personen:

 Harold Courlander (1908–1996), US-amerikanischer Schriftsteller und Anthropologe
 Roy Courlander (1914–1979), neuseeländischer Deserteur und Mitglied der Waffen-SS